Variaciones sinfónicas puede hacer referencia a distintas obras:

 Variaciones sinfónicas (Dvořák) (1877), compuesta por Antonín Dvořák;
 Variaciones sinfónicas (Franck) (1885), compuesta por César Franck.

Véase también 

 Variación (música)